

Biografia 
Antonina (detta Antonella) Stellino, sposata e con due figlie, da sempre vive ad Alcamo, nella provincia di Trapani.
Dopo aver frequentato gli studi nella città natale,  ha conseguito la laurea magistrale in Archeologia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna nella facoltà di Ravenna. È anche docente di lettere presso le scuole secondarie di II grado.

Attività

Nel 2014 ha diretto gli scavi presso il Sito Archeologico del Monte Bonifato, attraverso un progetto del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia di Trapani, ente gestore della Riserva naturale orientata Bosco di Alcamo e la direzione scientifica della Soprintendenza dei Ministero dei beni e delle attività culturali di Trapani.
Tale progetto, sostenuto da finanziamenti europei, è stato portato avanti da settembre a dicembre 2014.

Dal 2012 è Presidente dal 2012 dellArcheoclub d’Italia Calatub Onlus di Alcamo. In precedenza ha preso parte a campagne di scavo quali Tharros in Sardegna, Mozia, Tuk–el–Qaramus in Egitto. Attualmente con l’Archeoclub è impegnata a valorizzare importanti aree archeologiche come le Fornaci romane di Alcamo in Contrada Foggia, a salvaguardare e promuovere gli scavi sul Monte Bonifato. È impegnata con conferenze, seminari, laboratori rivolti alle scuole e non solo. Impegnata nella sensibilizzazione della cultura tutta, rivolgendosi a un pubblico molto ampio. Appassionata del territorio, instancabile promotrice dei beni culturali non solo della sua città di origine, Alcamo, ma di tutto l’hinterland trapanese.

Inoltre, dal 2014 è impegnata nella sistemazione dei reperti rinvenuti sul Monte Bonifato con la catalogazione, in attesa di un Antiquarium ad Alcamo.

Pubblicazioni
Nel 2013 ha pubblicato il romanzo La mia Terra è il mare.Storia di Caterina una donna di Sicilia, edito da Officina Trinacria. Nella storia c’è tutta la Sicilia del Novecento, con le sue contraddizioni e complessità; il viaggio della protagonista, Caterina Ammoscato, è segnato dai cambiamenti storici del secolo scorso. Si tratta di una storia unica, vera, appassionante, sconvolgente.

Sono in corso di pubblicazione gli studi e le ricerche condotte durante gli scavi del 2014 sul Monte Bonifato.

Curiosità
Appassionata di montagna, instancabile sostenitrice dell’archeotrekking e del mare, con le immersioni si lascia trasportare dal senso della scoperta di ulteriori riflessioni sulla lettura del suo territorio, in chiave non solo archeologica, ma anche culturale e sociale.

Voci correlate
Fornaci romane di Alcamo
Sito Archeologico del Monte Bonifato
Monte Bonifato
Alcamo Marina
Geosito Travertino della Cava Cappuccini

Collegamenti esterni

Archeologi italiani